Michael Pohl è il nome delle seguenti persone:
 Michael Pohl (ingegnere) (1943), ingegnere metallurgico tedesco
 Michael Pohl (regista) (1967), regista e sceneggiatore tedesco
 Michael Pohl (hockeista su ghiaccio) (1968), hockeista su ghiaccio, allenatore di hockey su ghiaccio e dirigente sportivo tedesco
 Michael Pohl (atleta) (1989), atleta tedesco